La Sierra – comune della Colombia
La Sierra – frazione del comune spagnolo di Gozón
La Sierra – quartiere della città colombiana di Medellín
La Sierra – film documentario del 2005

Pagine correlate
Sierra